Municipio de Big River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big River (condado de Jefferson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Big River (condado de St. Francois, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.